Goosen steht für:
 Republiek Goosen, kurzlebige Burenrepublik in Südafrika, siehe Republik Goshen

Goosen ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Goosen (* 1966), deutscher Kabarettist und Schriftsteller
 Retief Goosen (* 1969), südafrikanischer Golfspieler
 Sammy Goosen (* 1892), südafrikanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Gosen
 Goossen